Сервій Сульпіцій Камерін Корнут (консул 500 року до н. е.), (*Servius Sulpicius Camerinus Cornutus, д/н — 463 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Сервій Сульпіцій Камерін Руф (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.

Див. також 
 Сульпіції (рід)